Воська — річка в Україні, у Народицькому районі Житомирської області. Права притока Зайчика (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 5,7 км.

Розташування 
Бере початок на північному сході від Вили. Тече переважно на північний захід через урочище Воську і на північному заході від Буди-Голубієвичів впадає у річку Зайчик, ліву притоку Бучі.

В окремих джерелах зазначена як права притока Бучі .

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 112 (Віська)
 Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. — : Тип. Имп. Академии наук, 1913. — С. 157.

Малі річки України
Річки Житомирської області
Народицький район
Річки Народицького району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці